Der Regionalbezirk Kefallinia () ist einer von fünf Regionalbezirken der griechischen Region Ionische Inseln. Sein Hauptort ist Argostoli.

Bis 2010 war Kefallinia eine der griechischen Präfekturen, zu der auch die Nachbarinsel Ithaka gehörte. Mit der Verwaltungsreform 2010 wurden die Kompetenzen der Präfektur an die Region und die durch Zusammenlegung stark reduzierten Gemeinden übertragen. Der Regionalbezirk Kefallinia entsendet sieben Abgeordnete in den 41-köpfigen Regionalrat der Ionischen Inseln, hat darüber hinaus aber keine politische Bedeutung. Er war vom Gebietszuschnitt zunächst identisch mit der Gemeinde Kefalonia (), die im Zuge der Verwaltungsreform 2010 durch Zusammenschluss der acht Vorgängergemeinden Argostoli, Elios-Proni, Livathos, Omala, Lixouri, Sami, Erisos und Pylaros gebildet worden war, die als Gemeindebezirke (Ez. gr. dimotiki enotita) weiter fort existieren. Diese Gebietskörperschaften werden durch lokale Räte vertreten, fünf von ihnen haben über 1000 Einwohner und wurden als dimotiki enotita (Stadtbezirk) eingestuft, die übrigen als topiki kinotita (Ortsgemeinschaft). Das Ergebnis der Volkszählung 2011 weist für das Gemeindegebiet insgesamt 144 bewohnte Siedlungen und Wohnplätze aus. 2019 wurde die Auflösung der Gemeinde Kefalonia beschlossen, und die drei Gemeinden Argostoli, Lixouri und Sami gebildet.

Gliederung 
Die Einwohnerzahlen entstammen dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

Gemeinde Argostoli 
 Gemeindebezirk Argostoli – Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου – 13.237
 Stadtbezirk Argostoli – Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου – 10.633
 Argostoli – Αργοστόλι – 9.748
 Kokolata – Κοκολάτα – 176
 Kombothekrata – Κομποθεκράτα – 449
 Minia – Μηνιά – 260
 Ortsgemeinschaft Angonas – Τοπική Κοινότητα Αγκώνος (Αγκώνας) – 159
 Ortsgemeinschaft Davgata – Τοπική Κοινότητα Δαυγάτων (Δαυγάτα) – 66
 Ortsgemeinschaft Dilinata – Τοπική Κοινότητα Διλινάτων (Διλινάτα) – 496
 Ortsgemeinschaft Faraklata – Τοπική Κοινότητα Φαρακλάτων – 1.058
 Drapano – Δράπανο – 135
 Faraklata – Φαρακλάτα – 330
 Prokopata – Προκοπάτα – 86
 Razata – Ραζάτα – 507
 Ortsgemeinschaft Farsa – Τοπική Κοινότητα Φάρσων (Φάρσα) – 215
 Ortsgemeinschaft Koukouklata – Τοπική Κοινότητα Κουρουκλάτων (Κουρουκλάτα) – 76
 Ortsgemeinschaft Nyfi – Τοπική Κοινότητα Νυφίου (Νύφι) – 41
 Ortsgemeinschaft Thinea – Τοπική Κοινότητα Θηναίας (Καρδακάτα) – 169
 Ortsgemeinschaft Troianata – Τοπική Κοινότητα Τρωιανάτων – 223
 Demoutsandata – Δεμουτσαντάτα – 109
 Mitakata – Μιτακάτα – 16
 Troianata – Τρωιανάτα – 98
 Ortsgemeinschaft Zola – Τοπική Κοινότητα Ζόλων (Ζόλα) – 101

 Gemeindebezirk Elios-Proni – Δημοτική Ενότητα Ελειού-Πρόνων – 3.677
 Stadtbezirk Poros – Δημοτική Κοινότητα Πόρου – 1.176
 Asprogerakas – Ασπρογέρακας – 12
 Kambitsata – Καμπιτσάτα – 41
 Moni Yperagias Theotokou Atrou – Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου – unbewohnt
 Poros – Πόρος – 930
 Riza – Ρίζα – 34
 Tzanata – Τζανάτα – 159
 Ortsgemeinschaft Agia Irini – Τοπική Κοινότητα Αγίας Ειρήνης (Αγία Ειρήνη) – 314
 Ortsgemeinschaft Agios Nikolaos – Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου (Άγιος Νικόλαος) – 96
 Ortsgemeinschaft Agrinia – Τοπική Κοινότητα Αργινίων (Αργίνια) – 15
 Ortsgemeinschaft Chionata – Τοπική Κοινότητα Χιονάτων – 154
 Chionata – Χιονάτα – 63
 Thiramoas – Θηράμονας – 59
 Koletis – Κολαίτης – 32
 Ortsgemeinschaft Markopoulo – Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου – 277
 Markopoulo – Μαρκόπουλο – 85
 Katelios – Κατελειός – 36
 Kato Katelios – Κάτω Κατελειός – 156
 Ortsgemeinschaft Mavrata – Τοπική Κοινότητα Μαυράτων (Μαυράτα) – 139
 Ortsgemeinschaft Pastra – Τοπική Κοινότητα Πάστρας – 173
 Pastra – Πάστρα – 133
 Kremmydi – Κρεμμύδι – 40
 Ortsgemeinschaft Skala – Τοπική Κοινότητα Σκάλας – 923
 Skala – Σκάλα – 760
 Alimmatas – Αλειμματάς – 20
 Ratzakli – Ρατζακλί – 118
 Fanies – Φανιές – 25
 Ortsgemeinschaft Valerianos – Τοπική Κοινότητα Βαλεριάνου – 302
 Valerianos – Βαλεριάνος – 154
 Atsoupades – Ατσουπάδες – 97
 Platies – Πλατείες – 51
 Ortsgemeinschaft Xenopoulo – Τοπική Κοινότητα Ξενοπούλου – 108
 Xenopoulo – Ξενόπουλο – 50
 Andriolata – Ανδριολάτα – 8
 Kapandriti – Καπανδρίτι – 50

 Gemeindebezirk Livathos – Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς – 5.745
 Ortsgemeinschaft Karavados – Τοπική Κοινότητα Καραβάδου (Καραβάδος) – 432
 Ortsgemeinschaft Keramies – Τοπική Κοινότητα Κεραμειών (Κεραμειές) – 334
 Ortsgemeinschaft Lakithra – Τοπική Κοινότητα Λακήθρας – 662
 Lakithra – Λακήθρα – 613
 Menegata – Μενεγάτα – 49
 Ortsgemeinschaft Lourdata – Τοπική Κοινότητα Λουρδάτων (Λουρδάτα) – 170
 Ortsgemeinschaft Metaxata – Τοπική Κοινότητα Μεταξάτων (Μεταξάτα) – 504
 Ortsgemeinschaft Mousata – Τοπική Κοινότητα Μουσάτων (τα Μουσάτα) – 318
 Ortsgemeinschaft Peratata – Τοπική Κοινότητα Περατάτων – 800
 Peratata – Περατάτα – 751
 Kastro – Κάστρο – 44
 Moni Agiou Andreou – Μονή Αγίου Ανδρέου – 5
 Ortsgemeinschaft Pesada – Τοπική Κοινότητα Πεσάδας – 407
 Pesada – Πεσάδα – 233
 Dorizata – Δοριζάτα – 111
 Koundourata – Κουντουράτα – 63
 Ortsgemeinschaft Spartia – Τοπική Κοινότητα Σπαρτιών – 555
 Spartia – Σπαρτιά – 413
 Klismata – Κλείσματα – 79
 Korianna – Κοριάννα – 63
 Ortsgemeinschaft Svoronata – Τοπική Κοινότητα Σβορωνάτων (Σβορωνάτα) – 710
 Ortsgemeinschaft Vlachata Ikosmias – Τοπική Κοινότητα Βλαχάτων Εικοσιμίας – 853
 Vlachata – Βλαχάτα – 699
 Simotata – Σιμωτάτα – 154

 Gemeindebezirk Omala – Δημοτική Ενότητα Ομαλών – 840
 Stadtbezirk Omala – Δημοτική Κοινότητα Ομαλών – 840
 Agii Apostoli Valsamaton – Άγιοι Απόστολοι Βαλσαμάτων – 4
 Agios Eleftherios – Άγιος Ελευθέριος – unbewohnt
 Michata – Μιχάτα – 25
 Moni Agiou Gerasimou – Μονή Αγίου Γερασίμου – 15
 Panochori – Πανωχώρι – 33
 Valsamata – Βαλσαμάτα – 763

Gemeindebezirk Lixouri 
 Gemeindebezirk Paliki – Δημοτική Ενότητα Παλικής – 7.098
 Stadtbezirk Lixouri – Δημοτική Κοινότητα Ληξουρίου – 4.301
 Agios Vasilios – Άγιος Βασίλειος – 197
 Agios Dimitrios – Άγιος Δημήτριος – 136
 Lepeda – Λέπεδα – 14
 Lixouri – Ληξούρι – 3.752
 Longos – Λογγός – 64
 Loukerata – Λουκεράτα – 77
 Michalitsata – Μιχαλιτσάτα – 61
 Ortsgemeinschaft Agia Thekli – Τοπική Κοινότητα Αγίας Θέκλης – 235
 Agia Thekli – Αγία Θέκλη – 211
 Kalata – Καλάτα – 24
 Ortsgemeinschaft Atheras – Τοπική Κοινότητα Αθέρος (Αθέρας) – 129
 Ortsgemeinschaft Chavdata – Τοπική Κοινότητα Χαβδάτων (Χαβδάτα) – 379
 Ortsgemeinschaft Chavriata – Τοπική Κοινότητα Χαβριάτων (Χαβριάτα) – 220
 Ortsgemeinschaft Damoulianata – Τοπική Κοινότητα Δαμουλιανάτων (Δαμουλιανάτα) – 135
 Ortsgemeinschaft Favanata – Τοπική Κοινότητα Φαβατάτων (Φαβατάτα) – 130
 Ortsgemeinschaft Kaminarata – Τοπική Κοινότητα Καμιναράτων – 219
 Kaminarata – Καμιναράτα – 218
 Moni Yperagias Theotokou Kipoureon – Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Κηπουραίων – 1
 Ortsgemeinschaft Katogi – Τοπική Κοινότητα Κατωγής – 377
 Mantzavinata – Μαντζαβινάτα – 220
 Vardiani – Βαρδιάνοι (unbewohnte Insel)
 Vouni – Βουνί – 157
 Ortsgemeinschaft Kondogenada – Τοπική Κοινότητα Κοντογενάδας (Κοντογενάδα) – 92
 Ortsgemeinschaft Kouvalata – Τοπική Κοινότητα Κουβαλάτων – 227
 Kouvalata – Κουβαλάτα – 59
 Livadi – Λιβάδι – 168
 Ortsgemeinschaft Monopolata – Τοπική Κοινότητα Μονοπολάτων – 117
 Dellaportata – Δελλαπορτάτα – 11
 Monopolata – Μονοπολάτα – 94
 Parisata – Παρισάτα – 12
 Ortsgemeinschaft Rifio – Τοπική Κοινότητα Ριφίου (Ρίφιο) – 62
 Ortsgemeinschaft Skineas – Τοπική Κοινότητα Σκινέως – 140
 Skineas – Σκινέας – 80
 Vlychata – Βλυχάτα – 60
 Ortsgemeinschaft Soullari – Τοπική Κοινότητα Σουλλάρων (Σουλλάροι) – 335

Gemeinde Sami 
 Gemeindebezirk Sami – Δημοτική Ενότητα Σάμης – 2.341
 Stadtbezirk Sami – Δημοτική Κοινότητα Σάμης (Σάμη) – 1.025
 Ortsgemeinschaft Chaliotata – Τοπική Κοινότητα Χαλιωτάτων (Χαλιωτάτα) – 84
 Ortsgemeinschaft Pyrgi (Digaleto) – Τοπική Κοινότητα Πυργίου (Διγαλέτο) – 316
 Ortsgemeinschaft Grizata – Τοπική Κοινότητα Γριζάτων – 389
 Grizata – Γριζάτα – 362
 Koulourata – Κουλουράτα – 27
 Ortsgemeinschaft Karavomylos – Τοπική Κοινότητα Καραβομύλου (Καραβόμυλος) – 385
 Ortsgemeinschaft Poulata – Τοπική Κοινότητα Πουλάτων (Πουλάτα) – 142

 Gemeindebezirk Erisos – Δημοτική Ενότητα Ερίσου – 1.472
 Ortsgemeinschaft Andipata Erisou – Τοπική Κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου – 191
 Andipata – Αντιπάτα – 149
 Germenata – Γερμενάτα – 36
 Psilithrias – Ψιλιθριάς – 6
 Ortsgemeinschaft Asos – Τοπική Κοινότητα Άσου (Άσος) – 88
 Ortsgemeinschaft Fiskardo – Τοπική Κοινότητα Φισκάρδου – 295
 Fiskardo – Φισκάρδο – 189
 Asteris – Αστερίς (unbewohnte Insel)
 Evreti – Ευρετή – 14
 Katsarata – Κατσαράτα – 20
 Matsoukata – Ματσουκάτα – 28
 Tselendata – Τσελεντάτα – 444
 Ortsgemeinschaft Karya – Τοπική Κοινότητα Καρυάς (Καρυά) – 28
 Ortsgemeinschaft Kothreas – Τοπική Κοινότητα Κοθρέα – 80
 Kothreas – Κοθρέας – 60
 Defaranata – Δεφαρανάτα – 14
 Drapanitika – Δραπανίτικα – 2
 Kokolata – Κοκολάτα – 4
 Ortsgemeinschaft Komitata – Τοπική Κοινότητα Κομιτάτων – 73
 Komitata – Κομιτάτα – 63
 Agia Sofia – Αγία Σοφία – 10
 Ortsgemeinschaft Mesovounia – Τοπική Κοινότητα Μεσοβουνίων (Μεσοβούνια) – 74
 Ortsgemeinschaft Neochori – Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου (Νεοχώρι) – 38
 Ortsgemeinschaft Patrikata – Τοπική Κοινότητα Πατρικάτων (Πατρικάτα) – 33
 Ortsgemeinschaft Plagia – Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς (Πλαγιά) – 70
 Ortsgemeinschaft Touliata – Τοπική Κοινότητα Τουλιάτων – 336
 Touliata – Τουλιάτα – 22
 Agrilias – Αγριλιάς – 44
 Chalikeri – Χαλικερή – 39
 Manganos – Μάγγανος – 69
 Markoulata – Μαρκουλάτα – 51
 Tzamarellata – Τζαμαρελλάτα – 50
 Vendourata – Βεντουράτα – 30
 Vigli – Βιγλί – 31
 Ortsgemeinschaft Vary – Τοπική Κοινότητα Βαρέος (Βαρύ) – 36
 Ortsgemeinschaft Vasilikades – Τοπική Κοινότητα Βασιλικάδων – 130
 Vasilikades – Βασιλικάδες – 106
 Konidarata – Κονιδαράτα – 24

 Gemeindebezirk Pylaros – Δημοτική Ενότητα Πυλαρέων – 1.391
 Ortsgemeinschaft Agia Effimia – Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφημίας – 600
 Agia Effimia – Αγία Ευφημία – 432
 Apasa – Άπασα (unbewohnte Insel)
 Drakopoulata – Δρακοπουλάτα – 18
 Ferendinata – Φερεντινάτα – 146
 Filippos – Φίλιππος (unbewohnte Insel)
 Girovaris – Γηρόβαρης (unbewohnte Insel)
 Kalogiros – Καλόγηρος (unbewohnte Insel)
 Lambrinos – Λαμπρινός (unbewohnte Insel)
 Modi – Μόδι (unbewohnte Insel)
 Petalas – Πεταλάς (unbewohnte Insel)
 Pistros – Πίστρος (unbewohnte Insel)
 Praso – Πράσο (unbewohnte Insel)
 Sofia – Σοφία (unbewohnte Insel)
 Soros – Σωρός (unbewohnte Insel)
 Tsakalonisi – Τσακαλονήσι (unbewohnte Insel)
 Xiropotamos – Ξηροπόταμος – 4
 Ortsgemeinschaft Divarata – Τοπική Κοινότητα Διβαράτων – 359
 Andipata – Αντιπάτα – 75
 Divarata – Διβαράτα – 156
 Loukata – Λουκάτα – 128
 Ortsgemeinschaft Makryotika – Τοπική Κοινότητα Μακρυωτίκων (Μακρυώτικα) – 432

Weblinks 
 
 Griechisches Gesetzblatt Nr. 1292 vom 11. August 2010 (PDF, 555 KB)

Einzelnachweise 

Regionalbezirk (Griechenland)
Gemeinde in der Region Ionische Inseln